Mistrzostwa Ameryki Północnej w Biathlonie Letnim odbyły się w dniach 9–11 sierpnia 2013 r. w Jericho, w USA. Rozegrane zostały dwie konkurencje, sprint i bieg na dochodzenie.

Wśród kobiet w sprincie triumfowała reprezentantka gospodarzy Hannah Dreissigacker, natomiast bieg na dochodzenie wygrała Kanadyjka Rosanna Crawford. Wśród mężczyzn zarówno w sprincie, jak i w biegu na dochodzenie zwyciężył Amerykanin Lowell Bailey.

Wyniki seniorów

Sprint – 4 km 
 Data: 10 sierpnia 2013

Bieg pościgowy – 6 km 
 Data: 11 sierpnia 2013

Wyniki seniorek

Sprint – 3 km 
 Data: 10 sierpnia 2013

Bieg pościgowy – 5 km 
 Data: 11 sierpnia 2013

Bibliografia 
 
 

Sezon 2013/2014 w biathlonie
Mistrzostwa Ameryki Północnej w biathlonie
2013 w Stanach Zjednoczonych
Vermont
Biathlon w Stanach Zjednoczonych